Anschlussgebiet bezeichnet:

 Anschlussgebiet (Telekommunikation), ein Versorgungsgebiet eines Telekommunikationsanbieters
 Zollanschlussgebiet, ein Gebiet, das dem Zollgebiet eines Staates zuzurechnen ist, jedoch zum Hoheitsgebiet eines anderen Staates gehört
 das Beitrittsgebiet bei der deutschen Wiedervereinigung, siehe Ostdeutschland